Francesco II di Nevers, duca di Nevers, conte di Rethel, visconte di Saint-Florentin, dal 1562 al 1563.

Biografia 
Era figlio di Francesco I di Nevers e di sua moglie, Margherita di Vendôme.

Sposò il 6 settembre 1561 Anna di Borbone Vendôme, figlia di Luigi III di Montpensier.

Ascendenza

Voci correlate 
Conti e duchi di Nevers

F
F
F